Zahomec (slowen., sprich „Zahomez“), heißen folgende geographische Objekte:
Gemeindeteile:
 Achomitz, Ort bei Feistritz an der Gail, Gemeindeteil von Hohenthurn, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Schönwipfel (1813 m), Achomitzer Berg, Monte Acomizza, bei Feistritz und Tarvisio im Karnischen Hauptkamm